Østrigs kvindefodboldlandshold er det nationale fodboldhold for kvinder i Østrig. Det administreres af Østrigs fodboldforbund. Holdet består hovedsagelig af spillere, der spiller i de østrigske og tyske Bundesligaer. I 2016 kvalificerede holdet sig for første gang nogensinde til en af de største turneringer, til EM i fodbold for kvinder 2017.

Deltagelse ved store turneringer

VM i fodbold 

*Uafgjort inkluderer knockout-kampe, som blev afgjort med straffesparkskonkurrence.

EM i fodbold 

*Uafgjort inkluderer knockout-kampe, som blev afgjort med straffesparkskonkurrence.

Turneringer pr. invitation 
 Cyprus Cup: Vinder 2016

Aktuel trup 
Følgende spillere blev udtaget til den endelige trup ved EM i fodbold for kvinder 2022 i England.

Cheftræner: Irene Fuhrmann

Spillerstatistik 
Senest opdateret: 7. juni 2022

Spillere med flest kampe

Top målscorere

Referencer 

Kvindefodboldlandshold
Kvindefodboldlandshold